Бијеле Воде могу да буду:

 Бијеле Воде (Глина), насеље на подручју града Глине, Банија, Република Хрватска
 Бијеле Воде (Зеница), насеље у општини Зеница, Федерација БиХ, БиХ
 Бијеле Воде (Какањ), насеље у општини Какањ, Федерација БиХ, БиХ
 Бијеле Воде (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ

Види још 
 Беле Воде